Eger může být: 

lidské sídlo
Eger – maďarské město 
německý název českého města Cheb
Eger (příjmení) – příjmení osob

vodní toky
německý název řeky Ohře
Eger (Wörnitz) – přítok řeky Wörnitzu ve Švábsku
Eger (Tisa) – přítok řeky Tisy v Maďarsku

jiný význam
Eger Graben nebo také egergraben – česká geochronologická jednotka
Eger (planetka) – planetka

podobné názvy

 Egerland – německý název pro oblast Chebska
 Egeran – minerál z lokality na Chebsku